Stigmatogaster är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Robert Latzel 1880. Stigmatogaster ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Stigmatogaster